A 2014–2015-ös LEN-bajnokok ligája a legrangosabb európai vízilabda-versenysorozat, amelyet az Európai Úszószövetség 52. alkalommal ír ki és szervez le. 2014. szeptember 25. és 2015. május 30. között rendezik meg 28 csapat részvételével.

Részt vevő csapatok

Fordulók és időpontok

Selejtező

1. selejtezőkör 
Az 1. selejtezőkörbe sorolt 12 csapatot két hatos csoportra bontották. Az azonos csoporton belüli csapatok egy adott helyszínen körmérkőzéses rendszerben mérkőztek meg egymással, azaz minden csapat minden csapattal egyszer játszott. A csoportok első öt helyezett csapata továbbjutott a második selejtezőkörbe, míg a 6. helyezett csapatok, a vízilabda-Európa-kupa selejtezőkörében folytatta.

A csoport 
A csoportmérkőzéseket Marseille-ben rendezték.

 1. Forduló

 2. Forduló

 3. Forduló

 4. Forduló

 5. Forduló

B csoport 
A csoportmérkőzéseket Herceg Novi-ban rendezték.

 1. Forduló

 2. Forduló

 3. Forduló

 4. Forduló

 5. Forduló

2. selejtezőkör 
Az előző kör tíz továbbjutó csapatához újabb hat csapat csatlakozott. Ebben a körben négy, egyaránt négycsapatos csoportot képeztek.

A csoport 
A csoportmérkőzéseket Hannover-ben rendezték.

 1. Forduló

 2. Forduló

 3. Forduló

B csoport 
A csoportmérkőzéseket Budapest-en rendezték.

 1. Forduló

 2. Forduló

 3. Forduló

C csoport 
A csoportmérkőzéseket Zágráb-ban rendezték.

 1. Forduló

 2. Forduló

 3. Forduló

D csoport 
A csoportmérkőzéseket Kragujevácban rendezték.

 1. Forduló

 2. Forduló

 3. Forduló

Rájátszás 
A rájátszásba a 2.selejtezőkör négy csoportjának győztese és ezüstérmese került. A párosításokat sorsolással alakították ki úgy, hogy minden csoportelsőhöz egy másik csoport 2. helyezettjét sorsolták, a továbbjutásról pedig oda-visszavágós rendszerben döntöttek.

 Csoportelsők
  Pro Recco, az A csoport győzteseként
  A HÍD-OSC-Újbuda, a B csoport győzteseként
  Primorje EB Rijeka, a C csoport győzteseként
  VK Radnički Kragujevac, a D csoport győzteseként

 Csoportmásodikok
  Crvena zvezda, az A csoport ezüstérmeseként
  DiGi Oradea, a B csoport ezüstérmeseként
  Mladost Zagreb, a C csoport ezüstérmeseként
  Szolnoki Dózsa-KÖZGÉP, a D csoport ezüstérmeseként

Mérkőzések 
Az első mérkőzéseket 2014. október 29-én, a visszavágókat november 12-én játszották.

|}

Csoportkör 

A csoportkörben nyolc csapat csatlakozott a selejtezők négy továbbjutójához.A 12 csapatot két, hatos csoportra bontották, melyekben a csapatok körmérkőzéses, oda-visszavágós rendszerben mérkőztek meg egymással, azaz minden csapat 10 mérkőzést játszik. A csoportok első három helyen végzett csapata továbbjutott a Final Six-be a 4. az 5. és 6. helyezettek pedig kiestek.

Mérkőzésnapok 
Hivatalos mérkőzésnapoknak az alábbi dátumokat jelölték ki:

 1. forduló: 2014. november 29.
 2. forduló: 2014. december 17.
 3. forduló: 2015. január 14. 
 4. forduló: 2015. január 28.
 5. forduló: 2015. február 11.
 6. forduló: 2015. március 4.
 7. forduló: 2015. március 25.
 8. forduló: 2015. április 8.
 9. forduló: 2015. április 18.
 10. forduló: 2015. május 2.

A csoport

B csoport

Final six

Negyeddöntők

Elődöntők

Helyosztók

Az 5. helyért

Bronzmérkőzés

Döntő

A győztes Pro Recco játékoskerete: Stefano Tempesti, Andrija Prlainović, Maro Joković, Pietro Figlioli, Alex Giorgetti, Duško Pijetlović, Massimo Giacoppo, Matteo Aicardi, Francesco Di Fulvio, Filip Filipović, Aleksandar Ivović, Niccolò Gitto, Giacomo Pastorino, vezetőedző: Igor Milanović

A Final Six végeredménye

Források 
  az LEN-bajnokok ligájának versenykiírása a 2014/2015-ös bajnoki évadra
  a 2014/2015-ös LEN-bajnokok ligájának a hivatalos weboldala

2014 a vízilabdában
Nemzetközi vízilabdakupák
2015 a vízilabdában